Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2015 состоялся в городе Алма-Ата (Казахстан) с 7 по 14 ноября 2015 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 8 мужских и 5 женских команд (Австралия, Гонконг и Тайвань выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Китая, победив в матче за бронзовую медаль сборную Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 14-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Китая, победив в матче за бронзовую медаль сборную Казахстана.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2016. Квалификацию получали две лучших мужские команды и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Республики Корея и Японии, а также женские сборные Японии и Республики Корея.

Формат турнира 
Команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг (в женском турнире в два круга). Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в утешительном финале за 3-е и 4-е место.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.
  Проходят в тай-брейк за 4-е место в группе и выход в плей-офф за 1—4 места.

Тай-брейк 
  4 : 9

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.
  Проходят в тай-брейк за 4-е место в группе и выход в плей-офф за 1—4 места.

Тай-брейк 
 6 : 10

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2015
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Международные соревнования по кёрлингу в Казахстане
Спорт в Казахстане в 2015 году
Ноябрь 2015 года